Paul Hoffman (1953) é um escritor britânico e roteirista de cinema, autor dos livros A Mão Esquerda de Deus, As Últimas Quatro Coisas, O Bater de Suas Asas.

Ele passou a maior parte da infância em campos de pouso, vendo seu pai, pioneiro da prática esportiva do paraquedismo, saltar de aviões. Depois de se formar em inglês no New College, em Oxford, teve vários empregos, de professor a administrador de uma casa de apostas e mensageiro de banco. Mais tarde, foi o principal agente de classificação etária do British Board of Film Classification. Escreveu o argumento de três filmes, em co-autoria, e trabalhou com, entre outros, Francis Ford Coppola. É autor de The Wisdom of the Crododiles, que deu origem a um filme protagonizado por Jude Law e Timothy Spall e de The Golden Age of Censorship, um comédia negra que foi publicada em 2007. No livro Asas da Loucura: a extraordinária vida de Santos-Dumont (2010), conta de forma sincera, após pesquisa, os feitos e fatos da vida de Alberto Santos-Dumont.

Obras publicadas 
 The Wisdom of the Crocodiles
 The Golden Age of Censorship (2007)

Trilogia: A Mão Esquerda de Deus

 A Mão Esquerda de Deus - The Left Hand of God (2010)
 As Últimas Quatro Coisas - The Last Four Things (2011)
 O Bater de Suas Asas - The Beating of His Wings (2013)

Ligações externas  
Wook.pt
Livraria Cultura

Escritores da Inglaterra